Les Quatre-Temps sont, dans l'ancien calendrier liturgique catholique, un temps de jeûne au commencement de chacune des quatre saisons.
 Le Quatre-temps, ou cornouiller du Canada est une espèce herbacée, ligneuse seulement à la base.
 Quatre-Temps est une revue trimestrielle de botanique et d'horticulture publiée par les amis du Jardin botanique de Montréal.
 Un moteur quatre-temps est un moteur à combustion interne.
 Westfield Les Quatre Temps est le principal centre commercial du quartier d'affaires de La Défense, dans la banlieue ouest de Paris.